Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie (Béatrice Marie Caroline Louise Françoise; * 16. června 1950 Saint-Raphaël, Var, Francie) je nejstarší dcerou prince Ferdinanda, vévody z Castra, žadatele z castrovské linie na hlavu bourbonsko-sicilského rodu, a jeho manželky Chantal de Chevron-Villette.

Její mladší bratr Karel Bourbonský-Obojí Sicílie je jedním ze dvou pretendentů trůnu Království obojí Sicílie. Od roku 2014 Beatrix slouží jako velká kancléřka řádu konstantiniánských rytířů sv. Jiří.

Manželství a potomci 
19. prosince 1978 se v Paříži provdala za Karla Napoléona, nejstaršího syna prince Ludvíka Napoléona a Alix de Foresta. Karel byl prapraprasynovec Napoleona I., zakladatele císařského francouzského rodu. Beatrix s Karlem se v roce 1989 rozvedli.

Pár měl dvě děti:
 princezna Caroline Marie Constance Napoléon (* 24. října 1980)
 princ Jean-Christophe Napoléon (* 11. července 1986)

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 16. června 1950 – 19. prosince 1978: Její královská Výsost princezna Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie
 19. prosince 1978 – 2. května 1989: Její císařská a královská Výsost princezna Beatrix Napoléon
 od 2. května 1989: Její královská Výsost princezna Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie

Vyznamenání

Dynastické vyznamenání 
 Bourbon-Obojí Sicílie: Velká kancléřka řádu konstantiniánských rytířů sv. Jiří

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. června
Narození v roce 1950
Bourbon-Obojí Sicílie
Žijící lidé
Ženy